Retro Futurism (стилизуется как REtro Futurism) — второй и последний мини-альбом южнокорейского трио Triple H. Он был выпущен 18 июля 2018 года компанией Cube Entertainment, а ее ведущим синглом является «Retro Future».

Предпосылки и релиз 
26 июня 2018 года источник из Cube Entertainment заявил, что группа вернется 18 июля без каких-либо дополнительных подробностей.  В тот же день группа рассказала в интервью журналу, что темой для этого альбома будет сотрудничество ретро и футуризма, в результате чего название альбома, Retro Futurism. Они также показали, что они собирались в то время, когда люди использовали мобильные телефоны и пейджеры, а также были вдохновлены ретро-певцами. 13 июля группа показала список треков через видео на различных платформах.

Альбом был выпущен 18 июля 2018 года через несколько музыкальных порталов, в том числе MelOn в Южной Корее и iTunes для мирового рынка.

Трек-лист

Чарты

Примечания